Mester János filozófuspedagógus, pszichológus, egyetemi tanár, pápai prelátus (1879–1954) 
 Mester János színművész (1926–)